Danmarksserien kan henvise til flere artikler:

 Danmarksserien for herrer – den fjerdebedste fodboldrække i det danske ligasystem for herreseniorer
 Danmarksserien for kvinder – den tredjebedste fodboldrække i det danske ligasystem for kvindeseniorer
 Danmarksserien (håndbold) – en tidligere række i det danske ligasystem indenfor håndbold. Hedder nu 3. division
 Danmarksserien (badminton) – en række i det danske ligasystem indenfor badminton
 Danmarksserien (basketball) – en række i det danske ligasystem indenfor basketball
 Danmarksserien (tennis) – en række i det danske ligasystem indenfor tennis
 Danmarksserien (volleyball) – en række i det danske ligasystem indenfor volleyball